SFA kan syfta på

Svenska Flygmotor AB, se Volvo Aero
Svenska Frälsningsarmén
Skräckfilmsarkivet
IATA:s kod för Sfax El Maou
Scottish Football Association
som funktion av